Schmelcher ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Schmelcher, deutscher Turner
 Max Schmelcher (* 1956), deutscher Bildhauer
 Siegfried Schmelcher (1911–1991), deutscher Architekt der „Führerhauptquartiere“
 Willy Schmelcher (1894–1974), deutscher SS-Gruppenführer, Generalleutnant der Polizei, Politiker (NSDAP), Polizeipräsident sowie SS- und Polizeiführer